Rezultati Prvenstva Anglije 1929 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Henri Cochet je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli.
  'Henri Cochet (Prvak)''
  Jean Borotra (Finale)
  Bill Tilden (Polfinale)
  Frank Hunter (Drugi krog)
  Umberto De Morpurgo (Tretji krog)
  George Lott (Četrtfinale)
  Bela Von Kehrling (Četrtfinale)
  Gordon Crole-Rees (Drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1929